Pottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pottjärnarna (västra), sjö i Filipstads kommun, 
Pottjärnarna (östra), sjö i Filipstads kommun, 
Pottjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Pottjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Pottjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Pottjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Pottjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn